Masoneria – inaczej wolnomularstwo lub sztuka królewska to ponadnarodowy ruch etyczny
Miejscowości w USA:
 Mason – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Mason – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Warren
 Mason – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Mason – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Mason – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Tipton
 Mason – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Mason
 Mason – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mason
 Mason – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Mason – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield

Gminy w USA:
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Murray
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Marion
 Mason (ang. Mason Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Mason (ang. Mason Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Mason (ang. Mason Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Mason (ang. Mason County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Zobacz też